Vlag van Laren (Gelderland) (voormalige gemeente)
Vlag van Laren (Noord-Holland)